Казаки́ — село Елецкого района Липецкой области России. Центр Казацкого сельсовета.

География 
Село располагается на берегах реки Воргол; при федеральной автодороге Р119.

История 
Село основано елецкими казаками в конце XVI века.

«С своим настоящим именем село Казаки упоминается в первый раз в письменных документах под 1628 годом; в отказных книгах этого года с. Казаки записано в числе владений Елецкого Троицкого монастыря, от которого оно потом перешло во владением казаков Александровской слободы».

Население

Известные уроженцы и жители 
 В Казаках родился Герой Советского Союза С. П. Меркулов.

 В Казаках родился, провел детство и юность, часто приезжал и там же похоронен поэт и писатель Михаил Иванович Глазков. В автобиографической книге «Горюч-камень» М. И. Глазков описывает своё военное детство, прошедшее в Казаках. В Казаках стало традицией проводить ежегодно литературные вечера, посвященные Глазкову.

 Пётр Иванович Жагель (1923—1981) — советский журналист, редактор мелитопольской газеты «Серп и молот»
 Тихонов Николай Иванович (1901—1976) Художник, архитектор Н. И. Тихонов родился 17 декабря 1901 года в с. Казаки Елецкого уезда Орловской губернии (ныне Елецкого района Липецкой области). Учился в Высшей художественно-технической мастерской (1921—1927), где получил звание художника монументальной живописи, затем окончил архитектурный факультет Московского Высшего художественно-технического института (1930). С 1927 года Н. И. Тихонов работал художником-декоратором в Большом театре, с 1929 года — архитектором. По его проектам построены корпуса институтов в Улан-Удэ, Семипалатинске, Грозном, ряд заводов и общественных зданий в других городах. Много занимался педагогической деятельностью, был доцентом в художественных вузах. Член Союза архитекторов СССР (1937). Н. И. Тихонов — автор многих живописных полотен, 245 из них — в основном пейзажи родного края — находятся в Елецком краеведческом музее. Он был также и незаурядным музыкантом-любителем, играл на скрипке, фортепиано. Умер в 1976 году.

Инфраструктура 
В селе расположена станция Казаки железнодорожной линии Елец — Верховье.

Транспорт 
Доступно село автомобильным и железнодорожным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты Елецкого района